Maruim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Maruim (ort), Sergipe, 
 Maruim (kommun), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar